Писарівська волость — адміністративно-територіальна одиниця в Україні в XIX— першій чверті XX століття:
 Писарівська волость — Балтського повіту Подільської губернії;
 Писарівська волость — Сумського повіту Харківської губернії.